

События 
 728—737 — Восстание в Согде против арабов.
 Нападение арабов на Сицилию.
 Основание города Гавар в Армении

Родились 
 Хой-Балам II, правитель Шукальнаха.
 Зуфар ибн аль-Хузайл, выдающийся мусульманский законовед и знаток хадисов.
 Дирар ибн Амр, исламский богослов.
 Адосинда, королева Астурии, жена короля Сило.
 Абу Убайда, арабский грамматист и языковед.
 Тимофей I (католикос-патриарх Востока).

Скончались 
 Хасан аль-Басри
 предположительно скончался Аль-Фараздак
 Христикола, епископ Лейнстерский.
 Ованес III Одзнеци, армянский католикос, богослов и правовед.
 Кинаэд мак Иргалайг, король Наута.
 Дунхад мак Мурхадо, король Лейнстера.
 Домналл мак Келлайг, король Коннахта.
 Джарир ибн Атия, арабский поэт-сатирик.
 Ине (король Уэссекса).

См. также